Leuchtturm Rotes Kliff steht für:

 Leuchtturm Kampen auf Sylt
 Quermarkenfeuer Rotes Kliff auf Sylt